João de Segadas Viana um militar e ministro brasileiro
José de Segadas Viana um político brasileiro

Desambiguação